Il doppio del Brussels Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma la Mattek-Sands ha deciso di non partecipare, così la Mirza ha fatto coppia con la finalista dell'anno scorso Zheng Jie. Il team Mirza-Jie è stato sconfitto in semifinale.
In finale Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke hanno battuto Gabriela Dabrowski e Shahar Peer per 6-0, 6-3.

Teste di serie 

  Sania Mirza /  Zheng Jie (semifinale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (campionesse)

  Chan Hao-ching /  Darija Jurak (primo turno) 
  Ol'ga Govorcova /  Alicja Rosolska (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Brussels Open 2013
WTA Tour 2013